Pohjonen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
Aarne Pohjonen (1886-1938), gymnaste olympique finlandais
 (1907-1987), homme politique finlandais
Kimmo Pohjonen (né en 1964), accordéoniste finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois